Michaił Wasiljewicz Aleksiejew (1857–1918) – rosyjski generał
 Michaił Pawłowicz Aleksiejew (1896–1981) – rosyjski historyk literatury, slawista
 Michaił Aleksiejewicz Aleksiejew (1897–1943) – radziecki kolaborant III Rzeszy
 Michaił Nikołajewicz Aleksiejew (1918–2007) – radziecki i rosyjski pisarz